Završnica NLB lige 2008./09. je završnica regionalne košarkaške NLB lige u sezoni 2008./09. U njoj sudjeluju 4 prvoplasirane momčadi regularnog dijela NLB lige. Hrvatsku će košarku na završnici predstavljati Cibona, a protivnici će im biti tri srbijanska kluba - Partizan, Crvena zvezda i Hemofarm. Zbog većeg broja predstavnik klubova iz Srbije, završnica turnira igrat će se Beogradu. Zadar ili Beograd, bila je velika dvojba čelnika NLB lige glede završnog turnira ovog regionalnog košarkaškog natjecanja, a kako se Zadar nije plasirao na završni turnir, tako je i kandidatura Višnjika automatski otpala. Završni turnir NLB lige održao se od 16. do 18. travnja 2009. U finalu su igrali srpski Partizan i Cibona Zagreb, a Partizan je slavio s 63-49. Partizanu je to bila treći uzastopni naslov prvaka Jadranske lige.

Sistem natjecanja 
Kako na završnici sudjeluju samo 4 kluba, moguća su samo dva polufinala i finale. Prvoplasirana momčad igra s posljednjom četveroplasiranom, dok drugoplasirana momčad igra s trećeplasiranom. Polufinala i finale igraju se na jednu pobjedu, dok se je jedino u sezoni 2006./07. igralo doigravanje (dvije utakmice, koš razlika).

Dvorana 

Final Four se igrao u Beogradskoj areni, velikoj multifunkcionalnoj dvorani. Dizajnirana za brojne sportske događaje, uključujući košarku, rukomet, odbojku, tenis, atletiku, kao i za kulturne događaje, sajmove, kongrese i sl. Površina arene je 48.000 m2, a kapacitet 19.982-23.000 sjedećih mjesta, ovisno od događaja.

Final Four

Polufinale

1. utakmica polufinala 

<center>Statistika utakmice - KK Partizan<span style="font-size:92%;"></center>Notes: Br. - Broj igrača; Odg. min - Odigranih minuta; Poeni - Sl. bac.: Slobodna bacanja, Za 2: Za 2 poena, Za 3: Za 3 poena, Ukup.: Ukupno poena; Skokovi - Nap: Napadački, Obr: Obrambeni, Ukup.: Ukupno skokova; Blok.: Blokada; Prekršaji; Igrači koji su boldani su u krenuli u petorci

<center>Statistika utakmice - Crvena zvezda<span style="font-size:92%;"></center>Notes: Br. - Broj igrača; Odg. min - Odigranih minuta; Poeni - Sl. bac.: Slobodna bacanja, Za 2: Za 2 poena, Za 3: Za 3 poena, Ukup.: Ukupno poena; Skokovi - Nap: Napadački, Obr: Obrambeni, Ukup.: Ukupno skokova; Blok.: Blokada; Prekršaji; Igrači koji su boldani su u krenuli u petorci

2. utakmica polufinala 

<center>Statistika utakmice - Cibona Zagreb<span style="font-size:92%;"></center>Notes: Br. - Broj igrača; Odg. min - Odigranih minuta; Poeni - Sl. bac.: Slobodna bacanja, Za 2: Za 2 poena, Za 3: Za 3 poena, Ukup.: Ukupno poena; Skokovi - Nap: Napadački, Obr: Obrambeni, Ukup.: Ukupno skokova; Blok.: Blokada; Prekršaji; Igrači koji su boldani su u krenuli u petorci

<center>Statistika utakmice - Hemofarm STADA<span style="font-size:92%;"></center>Notes: Br. - Broj igrača; Odg. min - Odigranih minuta; Poeni - Sl. bac.: Slobodna bacanja, Za 2: Za 2 poena, Za 3: Za 3 poena, Ukup.: Ukupno poena; Skokovi - Nap: Napadački, Obr: Obrambeni, Ukup.: Ukupno skokova; Blok.: Blokada; Prekršaji; Igrači koji su boldani su u krenuli u petorci

Finale 

Statistika utakmice - KK Partizan<span style="font-size:92%;"></center><span style="font-size:91%;">Notes: Br. - Broj igrača; Odg. min - Odigranih minuta; Poeni - Sl. bac.: Slobodna bacanja, Za 2: Za 2 poena, Za 3: Za 3 poena, Ukup.: Ukupno poena; Skokovi - Nap: Napadački, Obr: Obrambeni, Ukup.: Ukupno skokova; Blokada - Kor.: U korist, Prt: Pretrpljenih; Prekršaji - Napr.: Napravljeni, Poč.: Počinjeni; Igrači koji su boldani su u krenuli u petorci</span>

<center>Statistika utakmice - Cibona Zagreb<span style="font-size:92%;">

''Notes: Br. - Broj igrača; Odg. min - Odigranih minuta; Poeni - Sl. bac.: Slobodna bacanja, Za 2: Za 2 poena, Za 3: Za 3 poena, Ukup.: Ukupno poena; Skokovi - Nap: Napadački, Obr: Obrambeni, Ukup.: Ukupno skokova; Blokada - Kor.: U korist, Prt: Pretrpljenih; Prekršaji - Napr.: Napravljeni, Poč.: Počinjeni''; Igrači koji su boldani su u krenuli u petorci

Vanjske poveznice 
Službena stranica Jadranske lige

2008-09